Comit steht für:

 Swisscom IT Services Finance, Schweizer IT-Unternehmen
 COMIT (Programmiersprache)

Siehe auch:
 Commit